Anna Leszczyńska – nobildonna polacca
 Joanna Leszczyńska – canottiera polacca
 Maria Leszczyńska – Regina consorte di Francia e Navarra
 Stanisława Leszczyńska – ostetrica polacca

Pagine correlate
Leszczynski